Balaklava bzw. Balaklawa bzw. Balaclava bezeichnet:
 Balaklawa, altgriechische Siedlung auf der Krim und Stadtteil von Sewastopol
 Balaklava (Australien), Stadt in Südaustralien
 Balaclava (Jamaika), Stadt auf Jamaika, siehe Eisenbahnunfall von Balaclava 
 Balaclava (Ontario), Gemeinde im Grey County, Ontario, Kanada
 Balaklava oder Balaklawa, Kopfbedeckung, siehe Sturmhaube (Mütze)
 Balaklava, Loktyp, siehe GWR-Klasse Iron Duke#Einzelexemplare
 (24649) Balaklava, Asteroid im Hauptgürtel
 U-Boot-Bunker Balaklawa, atombombensicherer U-Boot-Stützpunkt auf der Halbinsel Krim